A Coppa Italia 2008-2009 foi a 61ª edição desta competição e a final ocorreu no Estádio Olímpico de Roma entre a Lazio e a Sampdoria onde a equipe de Roma sagrou-se campeã pela quinta vez.

Fase final

Tabela

Detalhes das partidas

Final

Equipa campeã 

<big>Società Sportiva LazioQuinto título</big>

Artilheiros 

Coppa Italia